FRBG est un sigle qui signifie :
 Fédération royale belge de golf ;
 Fédération royale belge de gymnastique.